Schill este un nume de familie  :

Ferdinand von Schill (1776–1809), ofițer prusac
Kurt Schill (1911–1944), comunist german, membru al unui grup de rezistență antinazistă
Lore Schill (1890–1968), pictor german
Otto Schill (1838–1918), jurist german
Ronald Schill (n. 1958), jurist german, fost poltician controversat din Hamburg

Nume de familie